Mellery kan volgende betekenissen hebben:
Mellery (België), een deelgemeente van Villers-la-Ville
Xavier Mellery, een Belgisch schilder, tekenaar en illustrator